2 miejscowości w Polsce: 
 Skoków – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Opole Lubelskie 
 Skoków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Borek Wielkopolski